Argentine Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Argentine Township (Michigan)
 Argentine Township (South Dakota)